Свидница-Город (польск. Świdnica Miasto) — железнодорожная станция в городе Свидница.Единственная действующая пассажирская станция в городе.

История 
Станция была построена в 1844 году при строительстве железной дороги от Яворжины Шленской.Первоначально здание вокзала было расположено на пересечении нынешних улиц Лукасинского и Канонерской. Оно было перенесено на свое нынешнее место после продления дороги до Дзержонюва. В 1898 году после открытия линии на Вроцлав через Кобежице и Собутку станция стала узловой. В 1910 году станция называлась Schweidnitz Oberstadt.В 1945 году название было изменено на Swidnica Glowna, затем на Swidnica Miasto.

Описание 
Станция расположена на пересечении железнодорожных линий Легница-Катовице и ныне не используемой линии Вроцлав-Едлина-Здруй.Все вышеперечисленные линии являются однопутными за исключением северного участка до Яворжины Шленской, который является двухпутным. Инфраструктура станции включает в себя 4 пути и 2 платформы. Вторая платформа раньше использовалась для «прямых» поездов на Вроцлав, но в настоящее время закрыта на ремонт. В северной и южной горловине станции находятся два железнодорожных переезда.

Пригородное сообщение 
По состоянию на декабрь 2021 года через станцию курсируют следующие поезда :

Дальнее сообщение 
По состоянию на 2021 год единственным поездом дальнего следования, останавливающимся на станции является поезд «Судеты» сообщением Краков-Еленья-Гура.

Автовокзал Свидницы 
Рядом с железнодорожным вокзалом находится автовокзал Свидницы, который обслуживает как пригородные так и международные маршруты :

Железнодорожные станции по воеводствам Польши
Железнодорожные станции в Нижнесилезском воеводстве